{{Футболист
|имя = Эрик Йоханссон
|полное имя = Эрик Йоханссон
|прозвище = 
|изображение = Erik Johansson.png
|ширина = 
|дата рождения = 30.12.1988
|место рождения = , Халланд, Швеция
|гражданство =  Швеция
|рост = 189
|вес = 77
|позиция = полузащитник
|нынешний клуб = 
|молодёжные клубы = 
|клубы = {{футбольная карьера
|2008—2011| Фалькенберг|98 (17)
|2011—2012| ГАИС|34 (5)
|2013—2015| Мальмё|55 (2)
|2015| Гент|9 (0)
|2016—2018| Копенгаген|52 (3)
|2018—2021| Юргорден|43 (5)
|2008—2021|Всего за карьеру|291 (32)
}}
|национальная сборная = 
|обновление данных о клубе = 
|обновление данных о сборной = 
}}Э́рик Йо́ханссон (; 30 декабря 1988, Фалькенберг, Халланд) — шведский футболист, полузащитник. Выступал за сборную Швеции. Участник чемпионата Европы 2016 года.

 Клубная карьера 
Йоханссон — воспитанник клуба «Фалькенберг» из своего родного города. В 2008 году он дебютировал за клуб в Суперэттане. Летом 2011 года Эрик перешёл в ГАИС. 16 сентября в матче против «Норрчёпинга» он дебютировал в Аллсвенскан лиге. 17 октября в поединке против «Гётеборга» Йоханссон забил свой первый гол за команду.

В начале 2013 года Эрик перешёл в «Мальмё», подписав контракт на четыре года. В матче против «Хальмстада» он дебютировал за команду. 31 мая в поединке против «Отвидаберга» Йоханссон забил свой первый гол за «Мальмё». В составе клуба он дважды стал чемпионом Швеции и обладателем Кубка Швеции.

Летом 2015 года Эрик перешёл в бельгийский «Гент». 31 июля в матче против «Генка» он дебютировал в Жюпиле лиги. В начале 2016 года Йоханссон подписал контракт на четыре года с датским «Копенгагеном». 28 февраля в матче против «Эсбьерга» Эрик дебютировал в датской Суперлиге. Йоханссон помог новой команде завоевать Кубок Дании.

Летом 2018 года Юханссон попросил руководство «Копенгагена» о досрочном расторжении контракта по семейным причинам. 26 июня он вернулся в Швецию, заключив контракт на 4,5 года с клубом «Юргорден».

 Международная карьера 
21 января 2014 года в товарищеском матче против сборной Исландии Йоханссон дебютировал за сборную Швеции.

Летом 2016 года Йоханссон попал в заявку сборной на участие в чемпионате Европы во Франции. На турнире он сыграл в матчах против команд Ирландии, Италии и Бельгии.

 Достижения «Мальмё» Чемпион Швеции (2): 2013, 2014
 Обладатель Суперкубка Швеции (2): 2013, 2014«Копенгаген» Чемпион Дании (2): 2015/16, 2016/17
 Обладатель Кубка Дании (2): 2015/16, 2016/17«Юргорден»'''
 Чемпион Швеции: 2019

Примечания

Ссылки 
 Malmö FF profile
 SvFF profile

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК «Гент»
Игроки ФК ГАИС
Игроки ФК «Мальмё»
Игроки ФК «Фалькенберг»
Игроки ФК «Копенгаген»
Игроки ФК «Юргорден»